Németország
 Winterbach, település Baden-Württembergben
 Winterbach, település Bajorországban
 Winterbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Bad Kreuznach járásban
 Winterbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Südwestpfalz járásban